Роси́нка — небольшая капля росы.
 «Росинка» — специализированный завод в Киеве по разливу минеральных вод и безалкогольных напитков, основан в 1960 году.
 «Росинка» — советский и российский завод в Тольятти по производству шампанских вин, коньяков и безалкогольных напитков, основан в 1980 году.
 «Росинка» — советская электросоковыжималка 1985 года производства харьковского завода «Электротяжмаш».
 Росинка — липецкая группа компаний.
 Росинка — российская сборка дистрибутива Linux Mint.

Топонимы

Белоруссия 
 Росинка — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Росинка — деревня в Шарыповском районе Красноярского края.
 Росинка — железнодорожная платформа в Лужском районе Ленинградской области России.
 Росинка — микрорайон индивидуального жилья в Октябрьском районе Томска.

Примечания